Il doppio femminile  del Pilot Pen Tennis 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Sania Mirza e Mara Santangelo erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Květa Peschke e Lisa Raymond hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 10–7, Sorana Cîrstea e Monica Niculescu.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (primo turno)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond   (campioni)

  Nathalie Dechy /  Casey Dellacqua (quarti)
  Janette Husárová /  Bethanie Mattek (primo turno, ritiro per infortunio della Husarova)

Tabellone

Finali

Tabellone 

Pilot Pen Tennis 2008